Стоббе — фамилия:

 Стоббе, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4719; 21 декабря 1832.
 Стоббе, Карл Васильевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 10031; 26 ноября 1857.